Maíra (livro) — romance do antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro
Maíra (mitologia) — mito dos índios tupis

Desambiguação